Рыскулов — казахская, киргизская фамилия

 Известные носители
 Рыскулов, Акбар — киргизский писатель и журналист, дипломат.
 Рыскулов, Ахметкул (род. 1927) — агроном колхоза «Джаналык» Талды-Курганского района Талды-Курганской области, Герой Социалистического Труда (1949).
 Рыскулов, Искендер Муратбекович (1941—2002) — киргизский режиссёр, Народный артист Киргизии.
 Рыскулов, Матиш (1892—1979) — скотник колхоза «Совет» Каркаралинского района Карагандинской области, Герой Социалистического Труда (1949).
 Рыскулов, Муратбек (1909—1974) — киргизский советский актёр, Народный артист СССР, отец Искендера Рыскулова.
 Рыскулов, Рамис (1934—2021) — советский и киргизский художник, поэт и литературный переводчик, народный поэт Кыргызской Республики.
 Рыскулов, Турар Рыскулович (1894—1938) — советский государственный и партийный деятель.

Женский вариант:
 Рыскулова, Жамал (1905 — ?) — колхозница, звеньевая колхоза «Алга», Герой Социалистического Труда (1948).
 Рыскулова, Какиш Рыскуловна (1918—2018) — советский хирург, академик АН Киргизской ССР.

 Топоним
 Рыскулов (село) — село в Туркестанской области.

См. также 
 Рискулов, Улугбек Тахирович (род. 1985) — киргизский футболист.